Il Partito delle donne di Gabriela (in inglese General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action), noto anche come Gabriela, è un partito politico filippino di sinistra che porta avanti la causa del femminismo.

Nato nel 1984 come movimento di emancipazione femminile di matrice comunista, nell'aprile 2003 è stato rifondato come partito politico su iniziativa di vari attivisti di sinistra.

Nella propaganda governativa e militare, viene ritenuto un partito affiliato al Partito Comunista di Jose Maria Sison e al Nuovo Esercito Popolare, entrambi considerati organizzazioni terroristiche dalle Forze armate delle Filippine.

Gabriela fa invece parte della Nuova Alleanza Patriottica, che è una organizzazione legale.

Risultati elettorali

Rappresentanti in Parlamento 
Alle elezioni parlamentari del 2019 il Partito delle donne di Gabriela ha eletto 4 deputati al Parlamento filippino.

Camera dei deputati 
Arlene Brosas, Emerenciana de Jesus, Luzviminda Ilagan, Liza Maza.

Note

Voci correlate 
 Nuovo Esercito Popolare
 Bagong Alyansang Makabayan
 Jose Maria Sison
 Satur Ocampo
 Etta Rosales

Collegamenti esterni 
 

Liste elettorali filippine
Partiti comunisti nelle Filippine